Gandaki peut désigner :

les sept affluents majeurs du Gange provenant de l'Himalaya, désignés comme Sapta (sept) Gandaki, soit de l'ouest à l'est : 
la Kali Gandaki, rivière prenant sa source au Mustang (Népal) dans l'Himalaya, et séparant les massifs du Dhaulagiri sur sa rive droite (Ouest) des Annapurnas sur sa rive gauche à l'Ouest, et se jetant dans le 'Gandak' -lui-même affluent du Gange-  à proximité de Patna, dans l'État indien du Bihar ;
la Seti Gandaki, également appelée Seto Khola (Khola signifiant rivière en népalais)
la Madi Gandaki, affluent de la Seti Gandaki
la Marsyangdi, située à l'est du massif des Annapurnas
la Daraudi Khola, affluent de la Marsyangdi
la , également désignée Budhi Gandaki, autre rivière népalaise située sur le flanc est du massif du Manaslu, alimente elle aussi le Gandak comme confluent de la Trishuli;
et enfin la Trishuli elle-même, prenant sa source plus à l'est encore, dans le Langtang, confluent direct ou indirect de toutes ses rivières
la zone de la Gandaki, une des 14 anciennes zones administratives du Népal, tirant son nom de ce bassin qui alimente le Gange (Gandak)
la province de Gandaki au Népal, créée en 2015.